

События

Европа 
 15 апреля — битва при Форминьи, в которой французская армия разбила английский экспедиционный корпус в Нормандии. Один из последних эпизодов Столетней войны.
 Восстание Джека Кеда в графстве Кент.
 18 июня — Джек Кэд разбил королевские войска при Севеноксе.
 2 июля — армия Джека Кэда вступила в Лондон, король Генрих VI Ланкастер бежал.
 5 июля — городское ополчение и гарнизон Тауэра вытеснили повстанцев из Лондона.
 12 июля — руководитель повстанцев Джек Кэд смертельно ранен в бою близ Льюиса в Суссексе.
 Томас Мэлори начинает работу над романом «Смерть Артура».
 Король Шотландии Яков II принимается за активное ущемление прав и отстранение от власти многих знатных родов (Дугласы, Ливингстоны).
 Празднование в Риме «юбилейного года».
 Папа назначает своим легатом в Германию францисканца Иоанна Капистрана, чтобы покончить с гуситством и склонить немцев к крестовому походу против турок. Там Иоанн соберёт войско в 60 тыс. чел и поведёт его в Венгрию.
 27 февраля — пала Амброзианская республика в Милане. Установление власти династии Сфорца в Миланском герцогстве. 1450—1466 — годы правления герцога Франческо Сфорца.
 Умирает герцог Феррары, Модены и Реджио Леонелло д’Эсте, на престол вступает Борсо д’Эсте.
 Основана Ватиканская апостольская библиотека.
 Вероятно, в этот год Жан Фуке пишет свою знаменитую Мадонну («Меленский диптих»).
 Фра Анджелико вернулся на родину и стал настоятелем монастыря во Фьезоле.
 Николай Кузанский публикует Profane
 Конец Первой маркграфской войны (1449—1450).
 Иоганн Гутенберг изготовил печатный пресс и разработал систему набора при помощи металлических подвижных литер.
 Пизанелло построил помповый насос.
 Альдус Мануччи Старший из Веллетри близ Рима на средства дожа Пио с острова Капри создал в Венеции печатный двор
 В Нижнерейнском округе у собаководов возникло название «шпицхунд».
 Висмут впервые упомянут в письменных источниках как Wismutton или Bisemutum.
 Основан Барселонский университет.
 Португальским принцем Генрихом Мореплавателем основан Монастырь иеронимитов в Лиссабоне.
 Португальцы открывают один из Азорских островов — Флориш. Ориентировочная верхняя граница эпохи Великих географических открытий.
 14 мая свергнут Карл VIII (король Швеции). На престол Норвегии вступает Кристиан I (1450—1481). Закрепление датско-норвежской унии. Участие Швеции в унии становится номинальным.
 Константинопольский униатский патриарх Григорий Мамма низложен собором восточных патриархов его за унию как лжепатриарх.
 Май-ноябрь - неудачная осада Круи (Албания) османскими войсками Мурада II.

Россия 
 27 января —- битва под Галичем.
 Иван III Васильевич становится соправителем отца.
 Воины Василия II преследовали отряды татар до Битюга, где разгромили их и обратили в бегство.
 Основаны Почаев, Комаричи; впервые упомянуты Тересва, Горохов.
 Марфа Посадница дарит Кемь Соловецкому монастырю.
 Затмение, видное в Москве. Над Москвой пронёсся ураган.
 Суздаль входит в состав Московского княжества.
 Венецианский купец Иосафат Барбаро написал книгу о своём пребывании в генуэзско-венецианской фактории Тана (совр. Азов).

Азия 
 На престол Китая вступает император Тай-цзун (1450—1456).
 Построен храм Рёан-дзи в Киото.

Африка 
 Приблизительно в этот год начинается правление династии правителей царства Мунумутапа (Зимбабве), около 1450—1629 гг..

Америка 
 Приблизительно в 1450 году уастеки были покорены ацтекской армией под предводительством Моктесумы I.
 Основаны Тенабо (Мексика), Сан-Педро-де-Атакама (Чили).
 Предположительная дата возведения Мачу-Пикчу

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1450 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1450 году

См. также

Примечания